С любовью к Единственной — девятый студийный альбом российского поп-певца Филиппа Киркорова, в который вошло 18 песен.

Особенности альбома 
 Этот альбом — первый, в который вошли песни, созданные на студии А.Лопатина, который впоследствии записал большинство хитов артиста.

 В интервью «Стриж и другие» 1998 года Ф.Киркоров рассказал, что считает этот альбом не очень удачным: он не записывался целенаправленно, а был собран из песен, которые вышли в предыдущие 10 лет на разных сборниках и телепрограммах.

Список композиций

История создания

Студии записи 
 «Салам» в Твери — 4, 5, 6, 10, 11, 16
 «Студия Полифон» — 7, 12, 14
 «Микс Медия» — 1, 2
 студия «Мосфильм» — 3, 15, 18

Аранжировки 
 В.Демьянов — 3, 4, 5, 6, 10, 11, 16
 Артур А’Ким — 1, 2
 Д.Атовмян — 3
 Ф.Ильиных — 7, 12, 14
 Е.Кобылянский — 9, 17
 Джим Мосс

Звукорежиссёры 
В. Демьянов, Г. Папин, С. Оганесян, С. Теплов, В. Заричный, А. Иванов

Музыканты 
 Российский государственный симфонический оркестр кинематографии. Дирижёр — заслуженный деятель искусств России С. Скрипка (3, 18)
 Вокальная группа «Вокал Бэнд»
 Соло-гитара — Толгат Тухтамышев
 Духовая группа «Студио-Транзит», руководитель — А.Батыченко

Видео 
 Клипы сняты на песни:
 1. «Единственная» — 1997 год
 3. «Лишь бы ты меня ждала» — 1998 год
 4. «Медсестра» — 1998 год
 7. «Уходило лето» — 1997 год
 8. «На несколько тёплых дней» — 1990 год
 11. «Мало» — 1997 год

 В проекте «Старые песни о главном» сняты песни:
 1995 год — «Я встретил девушку»
 1996 год — «Ди Лайла»
 1997 год — «Уходило лето»

 В фильме «10 песен о Москве» снят ролик на песню «Москва златоглавая» (сентябрь1997 года)
 10 песен с альбома исполнены в шоу «Лучшее, любимое и только для Вас!» (март 1998г), вошедшее в Книгу рекордов Гиннеса: (1, 2, 3, 5, 6, 7, 10, 11, 14, 18)

Награды 
 1997 год:
 фестиваль Песня года — песни «Мало», «Единственная»
 премия Золотой граммофон — песня «Улетай, туча!»

 1998 год:
 фестиваль Песня года — песня «Медсестра»

Оформление 
В буклете к альбому напечатан календарь на март 1998 — февраль 1999 годов с указанием важных событий для Ф.Киркорова и А. Пугачёвой:
 1 марта — первое воскресенье весны
 8 марта — день выхода альбома «С любовью к Единственной» на «Экстрафон рекордс»
 15 марта — день бракосочетания Ф.Киркорова и А.Пугачёвой в Санкт-Петербурге
 8 апреля — день ангела А.Пугачёвой
 15 апреля — день рождения А.Пугачёвой
 30 апреля — день рождения Ф.Киркорова
 15 мая — венчание Ф.Киркорова и А.Пугачёвой в Иерусалиме
 23 ноября — день признания в любви
 27 ноября — день ангела Ф.Киркорова
 13 января — помолвка Ф.Киркорова и А.Пугачёвой
 14 февраля — день всех влюблённых (св. Валентина)

Кавер-версии 
 «Casta Diva» (ария из оперы «Норма»)
 «Горчиво вино» Веселина Маринова
 «Ди Лайла» — «Delilah» Том Джонс
 «Лишь бы ты меня ждала» — «Go» Scott Fitzgerald
 «Поздно» А.Пугачевой и В. Леонтьева
 «Улетай, туча!» А.Пугачевой
 «Уходило лето» — «Cara mia» Baccara
 «Я встретил девушку» Р.Бейбутова
 «Будь что будет» — «Ay, Ay Sailor» Baccara

Примечания

Ссылки 
 Оф.сайт — альбомы
 Альбом в Озоне
 Ротации песен с альбома

Альбомы Филиппа Киркорова
Альбомы 1998 года
Альбомы, спродюсированные Филиппом Киркоровым